Morituri – film tedesco del 1948 diretto da Eugen York
I morituri (Morituri) – film statunitense del 1965 diretto da Bernhard Wicki
Morituri – film franco-algerino del 2007 diretto da Okacha Touita ispirato al romanzo omonimo di Yasmina Khadra